

Patronyme 
 est un nom de famille japonais comptant 247 titulaires. Le caractère 荒 est aussi associé à d'autres nom de familles comme Ara, Araoka, Are, Kō ou encore Arashi. Le caractère 蘭 est lui aussi associé à d'autres patronymes comme Araki, Ran ou encore Araraki. Une autre écriture possible, mais éteinte d'Araragi est . Le patronyme peut aussi s'écrire en hiragana.

Personnalités 
 , auteure de bande dessinée japonaise ;
 , illustrateur japonais ;

Personnages de fiction 
 , personnage de la série Monogatari et sœur de Koyomi ;
 , personnage principal de la série Monogatari ;
 , personnage principal de la série Monogatari et sœur de Koyomi.

Notes et références

Voir aussi 
 , genre d'insectes.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais